Пафія () — один з епітетів давньогрецької богині Афродити, пов'язаний з назвою міста Пафос на Кіпрі, де нібито богиня вийшла з морської піни.
 Також Пафія — видова назва метелика з родини сонцевики, названого на честь богині, більш поширена українська вернакулярна назва — підсрібник великий

Примітки